Рибовилле:

 Рибовилле — кантон во Франции, находится в регионе Эльзас.
 Рибовилле — коммуна во Франции, находится в регионе Эльзас.
 Рибовилле — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Эльзас.